Аніматриця — альбом саундтреку 2003 року до анімаційних фільмів «The Animatrix».

Список композицій 

У фільмі також використовувались такі треки, хоча вони не з'явилися в альбомі:

 «Masters of the Universe» — Juno Reactor
 «Вірус» — Сатоші Томііе
 «Сузукі» — Tosca
 «Dark Moody» — Junkie XL

Принагідно 
 «The Animatrix — Original Soundtrack». Allmusic. 
 The Animatrix (2003 Video) Soundtracks 

Матриця (фільм)